„Conferința de la Viena” se poate referi la:

 Conferința de la Viena (1819) 
 Conferința de la Viena (1853) 
 Conferința de la Viena (1855) 
 Conferința de la Viena (1925)
 Conferința de la Viena (1979)
 Conferința de la Viena (1985)
 Conferința de la Viena (1961)
 Conferința de la Viena (1969)
 Conferința de la Viena (1993)
 Conferința de la Viena (2007)

Vezi și  
 Congresul de la Viena 
 Tratatul de la Viena 
 Convenția de la Viena

Conferințe internaționale
Viena